Stolpbod kan syfta på
  Stolpbod –  ett fristående mindre förrådshus eller visthus, se härbre
 Stolpbod – en mindre, vanligen knuttimrad träbyggnad som är placerad på en stolpe någon meter över marken, se njalla